El Distrito judicial de Ayacucho es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Ayacucho y su competencia se extiende a las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huanca Sancos y Sucre del departamento de Ayacucho. Además tiene competencia sobre la provincia de Churcampa del departamento de Huancavelica.

Fue creada por Ley N.º 8569 del 4 de diciembre de 1832 y se instaló el 21 de marzo de 1844 bajo la presidencia de Ramón Castilla.

Consta de dos Salas Penales y una Sala Civil.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú